Private Parts est un film américain réalisé par Paul Bartel en 1972.
 Private Parts est le titre original du film américain Parties intimes, réalisé par Betty Thomas en 1997.